Список мух-журчалок Великобритании включает все виды семейства Syrphidae (отряд Двукрылые), обнаруженные в Великобритании.

Подсемейство Syrphinae

Триба Bacchini 
(включая Melanostomatini)

Род Baccha
 Baccha elongata  (syn. B. obscuripennis)

Род Melanostoma
 Melanostoma dubium 
 Melanostoma mellinum 
 Melanostoma scalare

Род Platycheirus

Подрод Pachysphyria
 Platycheirus ambiguus

Подрод Platycheirus
 Platycheirus albimanus 
Platycheirus amplus 
 Platycheirus angustatus 
 Platycheirus aurolateralis 
 Platycheirus clypeatus 
 Platycheirus discimanus 
 Platycheirus europaeus 
 Platycheirus fulviventris 
 Platycheirus immarginatus 
 Platycheirus manicatus 
 Platycheirus melanopsis 
 Platycheirus nielseni 
 Platycheirus occultus 
 Platycheirus peltatus 
 Platycheirus perpallidus 
 Platycheirus podagratus 
 Platycheirus ramsaerensis 
 Platycheirus scambus 
 Platycheirus scutatus 
 Platycheirus splendidus 
 Platycheirus sticticus 
 Platycheirus tarsalis

Подрод Pyrophaena
 Platycheirus granditarsus 
 Platycheirus rosarum

Род Xanthandrus
 Xanthandrus comtus

Триба Paragini

Род Paragus

Подрод Pandasyopthalmus
Paragus constrictus 
Paragus haemorrhous 
Paragus tibialis

Подрод Paragus
 Paragus albifrons

Триба Syrphini 
(включая Chrysotoxini)

Род Chrysotoxum
Chrysotoxum arcuatum 
Chrysotoxum bicinctum 
Chrysotoxum cautum 
Chrysotoxum elegans 
Chrysotoxum festivum 
Chrysotoxum octomaculatum 
Chrysotoxum vernale 
Chrysotoxum verralli

РодDasysyrphus
Dasysyrphus albostriatus 
Dasysyrphus friuliensis 
Dasysyrphus pinastri  (listed as D. lunulatus by Stubbs & Falk 1983) 
Dasysyrphus tricinctus 
Dasysyrphus venustus

Род Didea
Didea alneti 
Didea fasciata 
Didea intermedia

Род Doros
 Doros profuges  (listed as D. conopseus by Stubbs & Falk 1983)

Род Epistrophe

Подрод Epistrophe
Epistrophe diaphana 
Epistrophe eligans 
Epistrophe grossulariae 
Epistrophe melanstoma 
Epistrophe nitidicollis 
Epistrophe ochrostoma

Подрод Epistrophella
Epistrophe euchroma

Род Episyrphus
Episyrphus balteatus

Род Eriozona

Подрод Eriozona
Eriozona syrphoides

Подрод Megasyrphus
Eriozona erratica  (syn. Megasyrphus annulipes)

Род Eupeodes 
(Metasyrphus of Stubbs & Falk 1983)

Подрод Eupeodes
Eupeodes corollae 
Eupeodes latifasciatus 
Eupeodes latilunulatus 
Eupeodes lundbecki 
Eupeodes luniger 
Eupeodes nielseni 
Eupeodes nitens

Подрод Lapposyrphus
Eupeodes lapponicus

Род Leucozona

Подрод Ischyrosyrphus
Leucozona glaucia 
Leucozona laternaria

Подрод Leucozona
Leucozona lucorum

Род Melangyna
Melangyna arctica 
Melangyna barbifrons 
Melangyna cincta 
Melangyna compositarum 
Melangyna ericarum 
Melangyna labiatarum 
Melangyna lasiophthalma 
Melangyna quadrimaculata 
Melangyna umbellatarum

Род Meligramma
Meligramma euchromum 
Meligramma guttata 
Meligramma triangulifera

Род Meliscaeva
Meliscaeva auricollis 
Meliscaeva cinctella

Род Parasyrphus
Parasyrphus annulatus 
Parasyrphus lineolus 
Parasyrphus malinellus 
Parasyrphus nigritarsis 
Parasyrphus punctulatus 
Parasyrphus vittiger

Род Scaeva
Scaeva albomaculata 
Scaeva mecogramma 
Scaeva pyrastri 
Scaeva selenitica

Род Sphaerophoria
Sphaerophoria bankowskae 
Sphaerophoria batava 
Sphaerophoria fatarum 
Sphaerophoria interrupta 
Sphaerophoria loewi 

Sphaerophoria philanthus 
Sphaerophoria potentillae 
Sphaerophoria rueppellii 
Sphaerophoria scripta 
Sphaerophoria taeniata 
Sphaerophoria virgata

Род Syrphus
Syrphus rectus 
Syrphus ribesii 
Syrphus torvus 
Syrphus vitripennis

Род Xanthogramma
Xanthogramma citrofasciatum 
Xanthogramma pedissequum

Примечания 

Велик
журчалки Великобритании
Жур